Die Topklasse 2011/12 war die zweite Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 2011 und endete am 13. Mai 2012.

Meister wurden in der Samstagsstaffel die SV Spakenburg und in der Sonntagsstaffel der Achilles ’29. Beide Teams verzichteten auf den Aufstieg in den bezahlten Fußball.

Samstagsstaffel 

für Abstieg und Relegation: 1. Punkte – 2. Play-off

Spiel um Platz 13 

|}

Sonntagsstaffel

Play-offs Meisterschaft 

|}

Relegation

Halbfinale 

|}
 Damit waren Harkemase Boys und VV UNA abgestiegen.

Finale 

|}
 Damit stiegen die Kozakken Boys und der FC Chabab in die Topklasse 2012/13 auf.

Siehe auch 
 Eredivisie 2011/12
 Eerste Divisie 2011/12

Weblinks 
 Topklasse soccerway.com
 Play-offs soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2011/12
Fußballwettbewerb in den Niederlanden